Die nach dem Komponisten und Goethe-Freund Carl Friedrich Zelter steht für eine nach ihm benannte Straße in mehreren deutschen Städten.

 Zelterstraße (Berlin)
 Zelterstraße (Goslar)

Siehe auch
 Zelterweg (Weimar)
 Zelterweg (Gundelfingen an der Donau)